Ignácz Zoltán (1976–2008) főhadnagy, pilóta
 Ignácz Zoltán (1985–) labdarúgó, a Baktalórántháza VSE középpályása